Кубок Интертото 1964-65 был 4 м розыгрышем Кубка Интертото, европейского футбольного турнира для клубов, не попавших в официальные турниры УЕФА. Кубок получила «Полония» (Бытом) (финалист предыдущего розыгрыша), победившая в финале «Лейпциг». В турнире приняли участие 44 клуба, впервые приняли участие клубы Болгарии и Греции. Турнир выделялся соглашением с УЕФА не допускать к участию после летнего перерыва клубы, участвующие в турнирах УЕФА. Эти клубы автоматически проходили этапы турнира на выбывания до тех пор, пока не вылетят из еврокубков или не откажутся от Кубка.

Групповой раунд 
Команды были разделены на одиннадцать групп по четыре клуба в каждой. Как и прежде группы формировались по географическому принципу. Победители групп попадали в первый раунд.

Группа A1

Группа A2

Группа A3

Группа A4

Группа B1

Группа B2

Группа B3

Группа B4

Группа C1

Группа C2

Группа C3

Первый раунд 
  ДВС и  Мальмё автоматически попали в четвертьфиналы, поскольку участвовали в Кубке европейских чемпионов и не могли после летнего перерыва играть в Международном Кубке.
 Также автоматически прошли дальше  Герта,  Лейпциг и  Полония (Бытом). Это было новое слово в регламенте, заменившее выбор «лучшего неудачника», использованный в предыдущем сезоне.

|}

Четвертьфиналы 
  Мальмё вылетел из Кубка европейских чемпионов и продолжил борьбу за Международный Кубок; однако  ДВС продолжил участие в Кубке чемпионов и был исключён из Международного Кубка. В результате —  Льеж автоматически попал в полуфиналы.

|}

Полуфиналы 

|}

Финал 

|}

Примечания

Ссылки 
 Кубок Интертото 1964/65 на сайте RSSSF
 Кубок Интертото 1964/65 на странице Pawel Mogielnicki (RSSSF)

Футбол в Европе в 1964 году
Футбол в Европе в 1965 году